Wilmot kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Wilmot (Arkansas)
 Wilmot (Ohio)
 Wilmot (South Dakota)